Кубанские казаки, кубанское казачье войско — часть российского казачества
 Кубанские казаки (фильм) — музыкальная кинокомедия Ивана Пырьева (1949 г.)